Коктере́цька селищна адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Сариагаського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — селище Коктерек.

Населення — 3517 осіб (2009; 2154 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Сариагаського району
Селищні адміністрації Казахстану